Подле́сное () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины. До 1945 года называлось Федвар, а ещё ранее Федварь.

Население по переписи 2001 года составляло 1022 человека. Телефонный код — 5242. Код КОАТУУ — 3520585001.

История 
Один из южно-русских воевод, именно Юрий Язловецкий, преследуя в 1571 г. татар, опустошавших Киевоподолию, зашел, между прочим, к верховьям рек Ингула и Ингульца, и нашел здесь три бани, или, как Папроцкий называет их, лазни. Что-же это за бани? По всем соображениям, это были не что иное, как теперешние наши каланчи, только устройство их было гораздо проще, а именно: ставились на землю четыре длинные колоды из сосны, в близком расстоянии одна против другой; внутри этой четырёхугольной башни проходила лестница; наверху строилась будка для караульного; возле такой каланчи вкапывался длинный шест, к верху которого привязывали соломенные снопы. Караульный, заметив вдали, на расстоянии от 10 до 20 верст, движущуюся орду, немедленно зажигал солому, или, как называли казаки, фигуру, чем подавался сигнал поступать так и с другими фигурами, чтобы люди укрывались и спасались от незванных гостей. Одну из трех бань … можно приурочить к Федварской местности, с которой открывается обширный горизонт на юг, на расстояние 30 верст. …

Село Федварь (Тринадцатая рота, Лесницкое) основано в начале и XVII стол.; бывший шанц (рота) полка Хорвата

В 1945 г. Указом ПВС УССР село Федвар переименован в Подлесное.

Известные люди 
 Юра, Гнат Петрович (1888—1966) — советский театральный режиссёр, актёр театра и кино, народный артист СССР (1940).
 Авдиевский, Анатолий Тимофеевич (1933—2016) — хоровой дирижёр, композитор, народный артист СССР (1983).
 Юра-Юрский, Александр Петрович (1895–1968) – Народный артист Украинской ССР (1947) и Узбекской ССР (1944).

Местный совет 
27342, Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Подлесное, ул. Октябрьской революции, 45; тел. 96-3-42.

Примечания

Литература 
 Макаревский Ф., Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии. Церквы и приходы прошедшего XVIII столетия. Вып. 1. — Екатеринослав: Типография Я. М. Чаусского, 1880. —  1036—1037, 1041.
 «Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи.» По данным обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутренних Дѣл, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета. Выпуск VIII. Губерніи Новороссійской группы. СанктПетербургъ. 1886. — VI + 157 с. (русский, дореф.)

Ссылки 
 Подлесное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)